Poco est un groupe américain de country rock formé en 1968.

Poco ou POCO peut également faire référence à :

 Postcolonialisme ;
 , un album de 1970 du groupe Poco ;
 , terme utilisé par les développeurs ciblant le Common Language Runtime du .NET Framework ;
 , collection de bibliothèques de classe C++ à code source ouvert pour les applications centrées sur le réseau ;
 PoCo, surnom de Port Coquitlam, en Colombie-Britannique, au Canada ;
 En notation musicale, qualificatif signifiant « un peu » ;
 POCO (entreprise), une entreprise de smartphones ;
 Poco, le personnage jouable dans , un jeu vidéo japonais sorti en 1986.

Voir aussi 

 Poco-poco, une danse folklorique de masse indonésienne.